Niemcy:
 Nord-Ost – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem

Inne:
 Nord-Ost – musical

Zobacz też:
 Nord
 Ost